Blauwhuis (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Blauwhuis (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Friesland
 Blauwhuis (rijksmonument), een rijksmonument in Schiedam
Kasteeldomein Blauwhuis